La Liga Distrital de Fútbol de Cusco es una de las principales ligas distritales del Perú y es la máxima competición futbolística de Cusco, en la que participan clubes representando a sus respectivas barriadas. Su jurisdicción comprende a la ciudad de Cusco. Su sede se encuentra ubicada en la calle Ruinas N.° 200 en la Urbanización Centro Histórico en la ciudad del Cusco. Su presidente actual es José Díaz Aréstegui.

Forma parte del Sistema Nacional de la Copa Perú y clasifica a dos equipos para la Etapa Provincial de ese torneo.

Historia 

En 1924, cuando se fundó la Liga de Fútbol del Cusco, Cienciano y Universitario; ambos clubes se convirtieron en los principales equipos protagonistas del torneo, por encima de otros clubes pioneros como Atlético Cusco, Club Pachacútec, Club Huáscar, Club Esparta, Alianza Tarapacá o Atlético Peñarol. Ese protagonismo conjunto se mantuvo vigente cuando décadas después se creó la Comisión Departamental de Fútbol del Cusco, que pasó a organizar los torneos y devino luego en la actual Liga Departamental del Cuzco.

En tanto, el estadio Universitario se jugaba los Torneos pero fue relegado a un segundo plano desde que en 1951 fuera inaugurado el Inca Garcilaso de La Vega ha dejado de albergar los partidos de la Liga Distrital, que habitualmente se disputan en el campo de la GUE Inca Garcilaso de La Vega.

Equipos participantes 2023 

 Angeles Terribles Ladinos
 Cienciano Junior
 Corazón de León
 Deportivo Salesiano
 Escuela Real Garcilaso

 Ingeniería Civil
 Ingeniería Eléctrica
 San Francisco de Asís
 Universidad San Antonio Abad del Cusco
 Universitario

Lista de Campeones

Véase también 
 Primera División del Perú
 Copa Perú
 Liga Departamental de Cuzco
 Ligas Departamentales de Fútbol del Perú

Biografía 
 Sosaya Saavedra, Gerardo (2003). Cienciano Rey de Sudamérica. Jirón Camaná 320. Lima: Líbero.

Referencias 

Deporte en Cuzco
Cuzco